A 2015-ös ETRC cseh nagydíj volt a 2015-ös kamion-Európa-bajnokság hatodik fordulója. 2015. augusztus 29-én és 30-án rendezték meg az Autodrom Most-on, Mostban.

Első verseny

Második verseny

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

ETRCcsehnagydíj2015
2015 a kamion-Európa-bajnokságban